Marco Bonanomi, pilota automobilistico italiano.
Roberta Bonanomi, ciclista italiana.